Siklósi Szőlők megállóhely egy Baranya megyei megállóhely amit a MÁV üzemeltet. Jelenleg a személyszállítás szünetel.

Áthaladó vasútvonalak 
A megállóhelyet az alábbi vasútvonalak érintik:

 Barcs–Villány-vasútvonal

Kapcsolódó állomások 
A megállóhoz a következő állomások vannak a legközelebb:

 Máriagyűd megállóhely (Harkány vasútállomás, Barcs-Villány vasútvonal)
 Siklós vasútállomás (Nagyharsány vasútállomás, Barcs-Villány vasútvonal)

Forgalom 
A megállóhelyen és vele együtt a vasútvonalon a személyszállítás 2007. március 4-e óta szünetel.

Bővebben: 2007-es magyarországi vasútbezárások

Megközelítés 
A megálló Siklós északi részén helyezkedik el, közúti megközelítését csak önkormányzati utak teszik lehetővé.

Források 

 http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=siks
 
 https://www.kapella2.hu/ehuszfelulet/szolghelyadatok?taf_id=5508169&vizsgalt_idopont=2022-12-11&vizsgalt_idoszak_kezdo=2022-12-11&vizsgalt_idoszak_veg=2022-12-31&infra_id=71179

Kapcsolódó szócikkek 

 Magyarország vasútállomásainak listája